Апшер има више значења:
 Округ Апшер (Западна Вирџинија)
 Округ Апшер (Тексас)